

Patronyme 
Le nom de Mitscherlich est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Alexander Mitscherlich (1908-1982), psychanalyste allemand
Christoph Wilhelm Mitscherlich (1760-1854), philologue allemand.
Eilhard Alfred Mitscherlich (1874 - 1956), agronome et pédologue allemand.
Eilhard Mitscherlich (1794 - 1863), chimiste allemand.
Margarete Mitscherlich (1917-2012), psychanalyste allemande.

Homonymie de patronyme